

Чернишово — село, Пишминський міський округ, Свердловська область
 Чернишово — присілок, Туринський міський округ, Свердловська область
 Чернишово — присілок, Тяжинський округ, Кемеровська область